USS New Mexico ha sido el nombre recibido por dos buques de la Armada de los Estados Unidos en honor al estado Nuevo México.

 , acorazado, líder de su clase, fue dado de alta in 1918 y de baja en 1947. 
 , submarino nuclear de clase Virginia, en servicio desde marzo de 2010.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos